Siennica (gromada) (powiat miński)
 Siennica Nadolna (gromada) (powiat krasnostawski)
 Siennica Różana (gromada) (powiat krasnostawski)